O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2009 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento 
13 equipes jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. Ao final dos dois turnos, as oito primeiras equipes se classificam para os playoffs da fase quartas de final.
As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Fase de classificação

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Basquetebol de 2009 no Brasil
Campeonato Paulista de Basquete Masculino